Das ITF Albuquerque (offiziell: Coleman Vision Tennis Championships) ist ein Tennisturnier des ITF Women’s Circuit, das in Albuquerque, Vereinigte Staaten ausgetragen wird.

Siegerliste

Einzel

Doppel

Quelle 
 ITF Homepage

Albuquerque